

Geografia 

 Balak – comune dell'Armenia nella provincia di Syunik

Persone 
 Balak – sovrano dei Moabiti nel 1200 a. C. circa
 Emre Balak – calciatore della Turchia

Altro 
 Balak – la 40ª parashah di cui si compone la Torah
 operazione Balak – operazione smascherata di boicottaggio per fornire armi all'Israele, nel 1948 (anno a cui risale l'operazione) appena divenuto Stato
 Balac – dio della guerra dei Maya